Pionier (von französisch pionnier „Wegbereiter, Bahnbrecher“) steht für:

 Pionier (Forschung), Wegbereiter einer Forschungsrichtung
 Pionier (Militär), militärisch-technische Spezialtruppe
 Pionier (KJVD), Mitglied der Kinderorganisation des Kommunistischen Jugendverbands Deutschlands
 Pionier, Mitglied einer Jugendorganisation der DDR, siehe Pionierorganisation Ernst Thälmann
 Pionier in der Sowjetunion, siehe Pionierorganisation Wladimir Iljitsch Lenin
 Pionier in Jugoslawien, siehe Vereinigung der Pioniere von Jugoslawien
 Pioniere, Magazin der Pioniertruppe und des Bundes Deutscher Pioniere

Technik:
 Pionier-Klasse, Bananenkühlschiffe (1914)
 Pionier (Schiff, 1900), Schiff des Kaiserlichen Hafenbauamtes von Swakopmund in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika
 Pionier (Schiff, 1933), deutsches Kühlschiff, Kriegsmarine-Truppentransporter
 Pionier (Schiff, 1954), Frachtschiff zur Versorgung der Insel Langeoog
 Typ Pionier (Straßenbahn Timișoara), ehemalige rumänische Triebwagenbaureihe
 Pionier RS01, Traktor aus der DDR (1950er)
Goliath Pionier, Pkw-Modell

Geografie:
 Pionier-Insel, in der Karasee nördlich des russischen Festlands

Siehe auch:
 Pionierpflanze (Lebensform)
 Pioniergruppe (Begriffsklärung) – Pionierbrücke – Pionierlied – Pionierorganisation – Pionierpalast – Pioneer
 Pioner (Schiffstyp)